Holy Moses kan syfta på:

 Holy Moses – smeknamn på raketvapnet High Velocity Aircraft Rocket, se HVAR
 Holy Moses (sång av Megan Washington och Jarrad Kritzstein) – en sång av Megan Washington och Jarrad Kritzstein på albumet Insomnia
 Holy Moses (sång av  Ian McCulloch) – en sång med Echo & the Bunnymen på albumet Meteorites
 Holy Moses (musikgrupp) – ett tyskt thrash metal-band